A holland női labdarúgó-válogatott képviseli Hollandiát a nemzetközi női labdarúgó eseményeken. A csapatot a Holland labdarúgó-szövetség szervezi és irányítja. A női válogatott szövetségi kapitánya Roger Reijners.

A válogatott 2019-ben világbajnoki ezüstérmes volt. Olimpiai játékokon még nem szerepeltek. A 2009-es Európa-bajnokságon bronzérmet szereztek, 2017-ben pedig megnyerték a sorozatot.

Története 

Első hivatalos mérkőzését 1973. november 9-én Anglia ellen játszotta. A mérkőzést Anglia 1-0 arányban nyerte meg. A maidenhead-i találkozón az alábbi felállásban lépett pályára a holland válogatott.

Nemzetközi eredmények

Világbajnoki szereplés

Európa-bajnoki szereplés

Olimpiai szereplés

Jelenlegi keret 
A 2022-es női labdarúgó-Európa-bajnokság selejtezőire kihirdetett keret

Játékostörténelem

Válogatottsági rekordok, híres játékosok

Jegyzetek

Források 
 A Holland Labdarúgó-szövetség hivatalos oldala
 A holland női válogatott honlapja
 Hollandia a FIFA oldalán

Kapcsolódó szócikkek 
 Holland labdarúgó-válogatott

Női labdarúgó-válogatottak
Holland labdarúgás